Святой Меркурий:
 Меркурий Кесарийский (Каппадокийский, III век) — христианский святой, великомученик. Память совершается 24 ноября по юлианскому календарю.
 Меркурий Печерский, постник.
 Меркурий Смоленский, Печерский, епископ — священномученик, умерший в 1347 году.
 Меркурий Смоленский (ум. 1239) — православный святой, мученик. Память совершается 24 ноября по юлианскому календарю.

См. также

Примечания